P75 ou P-75 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Fisher P-75 Eagle, un avion de chasse américain ;
 HMS Virtue (P75), un sous-marin de la Royal Navy.

Écriture 
 Papyrus 75, un papyrus du Nouveau Testament.

Médecine 
 Iléus méconial, d’après la Classification internationale des maladies ;
 , en anglais, Low-affinity nerve growth factor receptor ou LNGFR.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres